

Science 
 MIS (chronologie préhistorique) : initiales de l'anglais « Marine isotope stage », soit la chronologie isotopique.

Personnes 
 Jean-Michel Mis (1967-), homme politique français.

Mots composés 
 Mis-Teeq, groupe de R&B anglais.
 Sagron Mis, commune italienne.

Voir aussi 
 [ Tous les articles commençant par Mis]